Maomé Ali (1769–1849) — vice-rei otomano do Egipto de 1805 a 1848
Mehmed Emin Aali (1815–1876) — estadista otomano
Mehmet Ali Şahin (n. 1950) — advogado e político turco
Mehmet Ali Talat (n. 1952) — ex-presidente e ex-primeiro-ministro da República Turca de Chipre do Norte
Mehmet Ali Ağca (n. 1959) — responsável pela tentativa de assassinato do papa João Paulo II em 1981

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história